Alexander Tscherepanow () ist der Name folgender Personen:

* Alexander Iwanowitsch Tscherepanow (1895–1984), russisch-sowjetischer Generalleutnant 
 Alexander Petrowitsch Tscherepanow (* 1932), russisch-sowjetischer Eishockeyspieler